Panama, hivatalos nevén Panamai Köztársaság, közép-amerikai ország
 panama, korrupció, megvesztegethetőség
 panamakalap
 panamaszövet szövetfajta
 Panama, Van Halen kislemeze
 Panama, hagyományos dzsesszdallam
 Panama-csatorna
 Panama-földhíd
 Panama-földszoros
 Panamaváros, a Panamai Köztársaság fővárosa
 Panama, Üzenet Panamából, a szökés című sorozat epizódja
 Panama City, település az USA Florida államában
 Panama City Beach, település az USA Florida államában
 Panama, település az USA Illinois államában
 Panama, település az USA Indiana államában
 Panama, település az USA Iowa államában
 Panama, település az USA Kalifornia államában
 Panama, település az USA Missouri államában
 Panama, település az USA Nebraska államában
 Panama, település az USA New York államában
 Panama, település az USA Oklahoma államában